Briarcliff kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Briarcliff (Arkansas)
Briarcliff (Texas)